Källgren ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Källgren (1931–2005), schwedischer Fußballspieler
 Olle Källgren (1907–1983), schwedischer Fußballspieler